Hackleman ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Hackleman (* 1952), US-amerikanischer Hornist
 Pleasant Adam Hackleman (1814–1862), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Brigadegeneral

Siehe auch:
 Hackelmann